Línea 124 puede referirse a:

 Línea 124 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 124 de autobuses de Madrid.
 Línea 124 de ómnibus de Montevideo.